Silurus är ett släkte av fiskar som beskrevs av Carl von Linné 1758. Silurus ingår i familjen malfiskar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Malfiskar
Silurus